Volker Stephan ist der Name folgender Personen:

* Volker Stephan (Politiker) (* 1938), deutscher Veterinärmediziner und Politiker (SPD), MdB
 Volker Stephan (Mediziner) (* 1959), deutscher Allergologe und Kinderarzt